Sprave ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Sprave (1902–1984), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Jörg Sprave (* 1965), deutscher Webvideoproduzent